Iż – rzeka w Rosji (w Udmurcji i Tatarstanie), dopływ Kamy
 Iż – rzeka w Rosji (w obwodzie kirowskim), dopływ Piżmy 
 Iž – chorwacka wyspa na Adriatyku
 IŻ – marka motocykli produkowanych przez Iżmasz
 IŻ – marka samochodów produkowanych przez IżAwto
 IŻ - marka broni strzeleckiej produkowanej przez Iżewskij Miechaniczeskij Zawod
 IŻ – marka magnetofonów produkowanych przez Iżewski Motozawod